Station Whitchurch (Cardiff), een spoorwegstation van National Rail in Cardiff in Wales
 Station Whitchurch (Hampshire), een spoorwegstation van National Rail in Basingstoke and Deane in Engeland
 Station Whitchurch (Shropshire), een spoorwegstation van National Rail in Shropshire, North Shropshire in Engeland